Javier Jiménez – nuotatore messicano
Javier Jiménez – pallavolista cubano
Javier Jiménez – politico portoricano
Javier Jiménez Camarero – calciatore spagnolo
Javier Jiménez del Pozo – calciatore spagnolo